USS President je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS President (1800) 
 USS President (1812)

President